«Студе́нческая кома́нда» () — американская молодёжная мелодрама с элементами комедии 1999 года, снятая режиссёром Брайаном Роббинсом. Несмотря на неоднозначные отзывы критиков кассовые сборы в США составили 52 млн долларов при бюджете в 16 млн.

Сюжет 
Ведущий игрок студенческой футбольной команды под названием «Койоты» получает серьёзную травму в самый разгар сезона, и тренер команды Бад Килмер заменяет его Джонатаном Моксоном. Проблема в том, что Джонотан совсем не рвётся в звёзды, предпочитая проводить матчи на скамейке запасных. Неожиданно оказавшись в роли лидера команды Моксон приводит команду к череде побед, но и меняет настроение внутри коллектива. В финальном матче команда выражает недоверие своему тренеру Баду Килмеру, который хочет победы любой ценой — даже за счет здоровья игроков. Применив нестандартную тактику «Койоты» выигрывают матч у принципиальных противников за несколько секунд до конца встречи.

В ролях 
 Джеймс Ван Дер Бик — Джонатан «Мокс» Моксон
 Эми Смарт — Джюлс Харбор
 Джон Войт — тренер Бад Килмер
 Пол Уокер — Лэнс Харбор
 Рон Лестер — Билли Боб
 Скотт Каан — Чарли Твидер
 Ричард Лайнбэк — Джо Харбор
 Эли Лартер — Дарси Сирс
 Эрик Джангманн — Эллиот
 Джо Пихлер — Кайл

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Брайан Роббинс
 Оператор: Чарльз Коэн
 Сценарий: В. Питер Илифф
 Продюсер: Това Лейтер, Брайан Роббинс и Майк Толлин
 Монтажер: Нэд Бастилл
 Композитор: Марк Айшем
 Художник: Джеймс Хинкель
 Костюмы: Уэнди Чак
 Исполнительный продюсер: Дэвид Гейл и Ван Тоффлер
 Кастинг: Сара Хэйлли Финн и Боб Краковер

Интересные факты 
 Отзывы критиков: «Прекрасные актёры и шикарный саундтрек!» The Boston Phoenix; «Получите большое удовольствие! Войт — великолепен» Jonathan Foreman, New York Post;
 Фундаментом для достижений американского спорта служит бесчисленное множество школьных и университетских команд, называемых «варсити» (varsity, от university). Если молодому человеку удается попасть в состав varsity, его ждут красивая форма, профессиональный тренер, напряженные тренировки, поездки на соревнования, девушки-поклонницы, бесплатная учеба в университете, а, возможно, и престижная карьера профессионального спортсмена. Что касается блюза, то имеется в виду не музыкальное направление, а изначальное значение английского слова blues — грусть, меланхолия, ностальгия.

Премии и номинации 
1999 — Teen Choice Awards
 Премия «Прорыв»: Джеймс Ван Дер Бик
 Номинация «Лучший драматический фильм»

1999 — MTV Movie Awards
 Премия «Прорыв»: Джеймс Ван Дер Бик
 Номинация «Лучшая песня»

2000 — Blockbuster Entertainment Awards
 Номинация «Прорыв»: Джеймс Ван Дер Бик

Саундтрек 
Varsity Blues (OST, 1999)

 Loudmouth — Fly (04:03)
 Green Day — Nice Guys Finish Last (02:50)
 Foo Fighters — My Hero (04:22)
 Collective Soul — Run (04:17)
 Fastball — Are You Ready for the Fallout (03:18)
 Third Eye Blind — Horror Show (04:01)
 Janus Stark — Every Little Thing Counts (04:06)
 Van Halen — Hot for Teacher (04:44)
 Simon Says — Ship Jumper (03:44)
 Monster Magnet — Kick Out the Jams (02:36)
 Black Lab — Black Eye (04:30)
 Days of the New — Two Faces (03:41)
 Sprung Monkey — Thunderstruck (06:05)
 Redd Kross — Teen Competition (02:30)
 Caroline`s Spine — Varsity Blue (02:60)

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Обзор и критика фильма New York Times

Примечания 

Фильмы об американском футболе
Кинокомедии США
Кинокомедии 1999 года
Фильмы-драмы США
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы США 1999 года